Il singolare  del The Hague Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jerzy Janowicz era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jesse Huta Galung ha battuto in finale Robin Haase 6–3, 6–7(2–7), 6–4.

Teste di serie

  Robin Haase (finale)
  Jiří Veselý (ritiro a causa della febbre)
  Marc Gicquel (semifinali)
  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

  Paul Capdeville (secondo turno)
  Björn Phau (primo turno)
  Simon Greul (primo turno)
  Florent Serra (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

The Hague Open 2013
ATP Challenger Tour 2013